Лига 2 Английской футбольной лиги 2021/22 () — 18-й сезон Лиги 1 в его текущем формате и 30-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 7 августа 2021 года и завершился 7 мая 2022 года.

Команды-участники 
В турнире приняли участие 24 команды.

Вышли в Лигу 2 
Вышли из Национальной лиги
 Саттон Юнайтед
 Хартлпул Юнайтед
Выбыли из Лиги 1
 Рочдейл
 Нортгемптон Таун
 Суиндон Таун 
 Бристоль Роверс

Покинули Лигу 2 
Вышли в Лигу 1
 Челтнем Таун
 Кембридж Юнайтед
 Болтон Уондерерс
 Моркам
Выбыли в Национальную лигу
 Саутенд Юнайтед
 Гримсби Таун

Города и стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2021 
4